Tobisch steht für:
 Tobisch (Familie), böhmische Familie
 Franz Tobisch, österreichischer Kurzwarenerzeuger und Kabelfabrik

Tobisch ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Tobisch (1840–1927), österreichischer Jurist

 Franz Xaver Tobisch (1865–1934), böhmischer Geistlicher und Schriftsteller
 Johann Karl Tobisch (1793–1855), böhmischer Gymnasiallehrer und Autor
 Karl Tobisch-Labotýn (1897–1977), österreichischer Architekt
 Lotte Tobisch (1926–2019), österreichische Schauspielerin
 Vincenz Tobisch (1835–1891), böhmischer Bergbauingenieur 
 Vincenz Eugen Tobisch (1800–1852), böhmischer Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 topisch